Kašjapa laho pomeni:

 Kašjapa, praoče večine bogov v hinduizmu
 Kašjapa, duhovni sin Ratnasambhave